Björn Christen, né le  à Berne en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier droit.

Carrière

Carrière internationale 
Il représenta la Suisse au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997 || CP Berne || LNA
|| 15 || 1 || 0 || 1 || 4 || 8 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1997-1998 || CP Berne || LNA
|| 34 || 1 || 6 || 7 || 12 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1998-1999 || CP Berne || LNA
|| 33 || 6 || 6 || 12 || 14 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 1999-2000 || CP Berne || LNA
|| 33 || 6 || 10 || 16 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2000-2001 || CP Berne|| LNA
|| 43 || 6 || 11 || 17 || 28 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || HC Davos || LNA
|| 41 || 14 || 10 || 24 || 36 || 14 || 8 || 3 || 11 || 10
|-
| 2002-2003 || HC Davos || LNA
|| 44 || 12 || 9 || 21 || 59 || 17 || 6 || 1 || 7 || 6
|-
| 2003-2004 || HC Davos || LNA
|| 19 || 2 || 4 || 6 || 10 || 6 || 3 || 0 || 3 || 6
|-
| 2004-2005 || HC Davos || LNA
|| 18 || 1 || 6 || 7 || 10 || 15 || 7 || 2 || 9 || 4
|-
| 2005-2006 || HC Davos || LNA
|| 43 || 4 || 13 || 17 || 30 || 15 || 4 || 2 || 6 || 20
|-
| 2006-2007 || EV Zoug || LNA
|| 43 || 17 || 11 || 28 || 36 || 12 || 1 || 4 || 5 || 8
|-
| 2007-2008 || EV Zoug || LNA
|| 44 || 16 || 13 || 29 || 32 || 7 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
| 2008-2009 || EV Zoug || LNA
|| 43 || 8 || 8 || 16 || 46 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || EV Zoug || LNA
|| 49 || 14 || 20 || 34 || 48 || 13 || 4 || 3 || 7 || 6
|-
| 2010-2011 || EV Zoug || LNA
|| 44 || 17 || 17 || 34 || 51 || 10 || 2 || 5 || 7 || 14
|-
| 2011-2012 || EV Zoug || LNA
|| 49 || 15 || 24 || 39 || 50 || 9 || 2 || 3 || 5 || 10
|-
| 2012-2013 || EV Zoug || LNA
|| 27 || 2 || 7 || 9 || 12 || 10 || 5 || 1 || 6 || 8
|-
| 2013-2014 || EV Zoug || LNA || 50 || 8 || 14 || 22 || 22 || 3 || 0 || 0|| 0 || 0
|-
| 2014-2015 || EV Zoug || LNA || 43 || 2 || 12 || 14 || 33 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0

|715 || 152 || 201 || 353 || 543 || 166 || 44 || 27 || 71 || 106

Références 

Naissance en avril 1980
Naissance à Berne
Sportif bernois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Davos
Joueur du EV Zoug
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Attaquant de hockey sur glace